Luynes bezeichnet:

 Luynes (Bouches-du-Rhône) im Département Bouches-du-Rhône, heute ein Ortsteil von Aix-en-Provence
 Luynes (Indre-et-Loire), einer französischen Ortschaft im Département Indre-et-Loire
 Luynes (Fluss) im Département Bouches-du-Rhône

Luynes ist ein Adelstitel der Familie Albert, darunter:
 Charles d’Albert, duc de Luynes (1578–1621), französischer Staatsmann und Berater Ludwigs XIII.
 Charles Louis d’Albert de Luynes (1717–1771), französischer Adliger und Militär, Gouverneur von Paris 
 Honoré Théodoric d’Albert de Luynes (1802–1867), französischer Herzog und Archäologe
 Jeanne Baptiste d’Albert de Luynes (1670–1736), Geliebte von König Viktor Amadeus II. von Sardinien-Piemont
 Louis Joseph Charles Amable d’Albert de Luynes (1748–1807), Militär und Politiker während der Französischen Revolution und des Ersten Kaiserreichs
 Ludwig Joseph d’Albert de Luynes von Grimbergen (1672–1758), bayerischer Diplomat
 Paul d’Albert de Luynes (1703–1788), französischer Geistlicher, Erzbischof von Sens und Kardinal

 siehe auch: Herzog von Luynes